Laurida är en ordning av kräftdjur. Laurida ingår i klassen Maxillopoda, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar ordningen Laurida 8 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Ascothoracider
Laurida